Metoksifenol ili hidroksianizol se može odnositi na:

 2-Metoksifenol (gvajakol, o-metoksifenol, metilkatehol, 2-hidroksianizol)
 3-Metoksifenol (m-metoksifenol, m-gvajakol, rezorcinol monometil etar, 3-hidroksianizol, m-hidroksianizol)
 4-Metoksifenol (mehinol, para-gvajakol, 4-hidroksianizol)

Фенолни етри